Goodenow ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Goodenow (1793–1863), US-amerikanischer Politiker
 John M. Goodenow (1782–1838), US-amerikanischer Politiker
 Robert Goodenow (1800–1874), US-amerikanischer Politiker
 Rufus K. Goodenow (1790–1863), US-amerikanischer Politiker

Goodenow bezeichnet außerdem:

 Goodenow (Illinois), einen Ort in den Vereinigten Staaten